David Stewart può riferirsi a:
 Nobili
David Stewart – principe scozzese (1357-1386)
David Stewart – principe ed erede al trono scozzese (1378-1402)

 Altri
David Stewart – calciatore scozzese
David A. Stewart, noto anche come Dave Stewart – musicista britannico, membro degli Eurythmics
David K. Stewart, accreditato anche come David Stewart o Dave Stewart – artista degli effetti speciali 
David Stuart Davies – scrittore britannico

 var. "Dave Stewart"
Dave Stewart – fumettista
Dave Stewart – giocatore di baseball statunitense
Dave Stewart – tastierista britannico